Аминта Галатский () — современный Страбону вождь галатского племени , правитель Галатии, Исаврии и некоторых других территорий между примерно 36 и 25 годами до н. э. Аминта был сыном царя галатов  и дочери Дейотара, которому Аминта наследовал. Страбон сообщает, что в районе озера Татта у Аминты было более 300 стад овец. К своим владениям, в результате убийства друга Цицерона  добавил . С позволения римлян он также занял Исаврию и Каппадокию.

Плутарх в своих «Сравнительных жизнеописаниях» рассказывает о том, что Аминта сначала был в числе союзников Марка Антония, однако переметнулся к Октавиану Августу перед битвой при Акциуме. После битвы Август отдал Аминте Киликию Трахею.

Аминта вёл успешную войну с гомонадами, но был убит ими из засады, не успев завершить свой новой столицы, Аминта был убит киликийцами. После его смерти Галатия стала римской провинцией.

Аминта Галатский был женат на дочери . Их внуками были , проконсул Вифинии в 98 году и Гай Юлий Север, трибун VI легиона. Одна из гипотез в рамках исследований  предполагает, что Аминта был предком в 25 поколении епископа Арнульфа Мецкого, а через него Карла Великого и большинства современной европейской знати.

Примечания

Литература 
 
 

Правители галатов
Правители Азии I века до н. э.